Amtsgericht Heidenheim bezeichnet

 das Amtsgericht Heidenheim an der Brenz in Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg
 das ehemalige Amtsgericht Heidenheim (Mittelfranken) in Heidenheim (Mittelfranken), Bayern